Татьяна Будович (, настоящее имя Таццяна Васільеўна Барадуля, ) — белорусская , , . Научный сотрудник Государственного литературного музея Максима Богдановича. Член Союза белорусских писателей.

Биография 
В 1994 году окончила школу № 154. В 1998 году окончила  по специальности «Финансы и кредит».

В 2005 году окончила заочно исторический факультет Белорусского государственного университета. Работала в филиале музея Максима Богдановича «Белорусская хатка», в Институте истории Национальной академии наук Беларуси. Работает научным сотрудником Государственного литературного музея Максима Богдановича.

Имеет 3-й спортивный разряд по альпинизму и парашютному спорту.

Замужем. Воспитывает двух сыновей.

Творчество 
Творческий путь начинала с поэзии, затем перешла в критику. Пишет прозу, иногда обращаясь к жанру пародии (под псевдонимом Тадора Шпілька).

Первое поэтическое издание появилось в 1995 году в журнале «Першацвет» (). Избранные стихотворения публиковались в журналах «Маладосць», «Полымя», «», газетах «Літаратура і мастацтва», «», «Наша Ніва» и других. В 2002 году её сборник стихов «Дуэль паглядаў» («Дуэль взглядов») вышел в издательстве «Беларускі кнігазбор». Литературно-критические статьи и обзоры неоднократно публиковались в газете «Новы час» (приложение «Литературная Беларусь»).

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники исторического факультета Белорусского государственного университета
Критики Белоруссии